Příjmení Ferenčík nosí více významných osobností:

 Denisa Ferenčíková (* 1991) – slovenská florbalistka
 Gabriel Ferenčík (1919–1998) – slovenský fotbalový útočník
 Milan Ferenčík (* 1991) – slovenský fotbalový záložník a útočník